Lastua, oggi Žukovica – frazione del comune di Budua
 Lastua, oggi Lastva – frazione del comune di Cettigne
 Lastua Inferiore, oggi Donja Lastva – frazione del comune di Teodo
 Lastua Superiore, oggi Gornja Lastva – frazione del comune di Teodo
 Castel Lastua, oggi Petrovac na Moru – frazione del comune di Budua